Franz Pieler ist der Name folgender Personen:

* Franz Pieler (Bergbauingenieur, 1835) (1835–1910), deutscher Bergbauingenieur und Bergwerksdirektor
 Franz Pieler (Bergbauingenieur, 1869) (1869–1950), deutscher Bergbauingenieur und Bergwerksdirektor
 Franz Ignatz Pieler (1797–1883), deutscher Landeshistoriker